Глобачев — русская фамилия.

Известные носители 
 Глобачев, Константин Иванович (1870—1941) — русский полицейский администратор, начальник Петроградского охранного отделения, генерал-майор. Брат полковника В. И. Глобачева и генерал-майора Н. И. Глобачева.
 Глобачев, Николай Иванович (1869—1947) — генерал-майор русской армии, участник русско-японской войны, первой мировой войны и белого движения, военный и общественный деятель русской эмиграции.